Le nom de Marchand désigne deux villes dans le monde : 
 Marchand une ville d'Haïti devenue Dessalines.
 Marchand est un village du Manitoba au Canada.

Homonymie de localités